

Крукстон — місто, штат Міннесота
 Крукстон — селище, штат Небраска